Форсирование ( — усиливать) — многозначное понятие:
 Форсирование — ускорение, увеличение напряжённости или темпа в какой-либо деятельности.
 Форсирование — преодоление войсками с боем какого-либо естественного препятствия.
 Форсирование минных заграждений — прорыв надводных кораблей и судов через морские минные заграждения с преодолением противодействия противника.
 Форсирование водной преграды — наступление с преодолением водной преграды, обороняющейся с противоположного берега противником.
 Форсирование противолодочного рубежа — прорыв подводной лодки через противолодочный рубеж с преодолением противодействия противника.

Примечания